DCSA steht als Abkürzung für:
 DaimlerChrysler South Africa, die frühere Firmierung von Mercedes-Benz South Africa
 Datacenter Star Audit, Gütesiegel für Rechenzentren
 nach dem französischen Seilbahn-Ingenieur Denis Creissels benannte Firma (dcsa.fr)

Abkürzung